Interkontinentala cupen 1989, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1989, var den tjugoåttonde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 17 december 1989. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Milan från Milano, Italien, som vann Europacupen 1988–89. Sydamerika representerades av Nacional från Medellín, Colombia, som vann Copa Libertadores 1989.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Milan vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 1–0 efter förlängning. Alberigo Evani gjorde matchens enda mål, blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1989
Europacupen i fotboll 1988/1989

Källor

Noter

1989
Fotbollsåret 1989
1989 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
AC Milan
Atlético Nacional
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan